Nagasaka ist der Familienname folgender Personen:

 Naoki Nagasaka (* 1953), japanischer Autorennfahrer
 Yūto Nagasaka (* 1994), japanischer Fußballspieler